

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Creed Bratton, (1943- ), acteur, musicien et chanteur américain ;
 David Bratton, (1869-1904), joueur américain de water polo ;
 Johnny Bratton, (1927-1993), boxeur américain ;
 Rufus S. Bratton, (1892-1958), militaire américain ;
 William Bratton, (1947- ), responsable de la police américaine ;

Toponyme 

 

Homonymie
Homonymie de patronyme